Verburg ist der Familienname folgender Personen:

 David Verburg (* 1991), US-amerikanischer Sprinter
 Frederik Verburg (* 1980), niederländischer Nuklearmediziner und Hochschullehrer
 Gerda Verburg (* 1957), niederländische Gewerkschafterin und Politikerin (CDA)